Lingyuan bezeichnet:

 Lingyuan (凌源市), Stadt in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lingyuan (Qian) (灵源镇), Großgemeinde im Kreis Qian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Lingyuan (Jinjiang) (灵源街道), Straßenviertel der Stadt Jinjiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Lingyuan (Chengxiang) (灵源村), Dorf der Großgemeinde Chengxiang im Kreis Wuming der chinesischen Stadt Nanning